Willemien kan betekenen:

 De voornaam Willemien
 populaire verkorting van Wilhelmina
 Een zangeres, Willemien